Andulka může být

 domácká podoba jména Anna
 andulka vlnkovaná – druh australského papouška
 Andulka – zpěvohra Romana Nejedlého z roku 1892